Igrzyska Wspólnoty Narodów 1990 odbyły się po raz trzeci w Auckland w Nowej Zelandii. Zostały okrzyknięte Przyjaznymi Igrzyskami ze względu na fakt, że większość drużyn, które zbojkotowały Igrzyska w 1986 roku, wystartowały w Auckland. 

Impreza trwała od 24 stycznia do 3 lutego 1990 roku. W 206 konkurencjach dziesięciu dyscyplin sportowych wzięło udział 1950 sportowców z 54 państw należących do Wspólnoty Narodów. Zadebiutowały trzy reprezentacje. Były to:
  Brytyjskie Wyspy Dziewicze
  Nauru
  Seszele

Wśród dyscyplin znalazły się: badminton, boks, gimnastyka, judo, kolarstwo, kręglarstwo, lekkoatletyka, pływanie, podnoszenie ciężarów i strzelectwo.

Podczas Igrzysk w Auckland Laurie Pace zdobyła pierwszy w historii medal dla reprezentacji Malty, zajmując trzecie miejsce w kategorii półśredniociężkiej (judo). Pierwsze medale dla debiutującego Nauru zdobył Marcus Stephen, który dwa razy zdobył srebrne i raz złoty medal. 

Klasyfikacja medalowa

Dyscypliny 
  ()
  ()